Sendelizenz steht für
 Medienlizenz, allgemein
Amateurfunklizenz, im Besonderen